Планформа — вертикальна ортографічна проєкція об'єкта на горизонтальну площину. Термін найчастіше використовується в авіації для опису форми фюзеляжу і крил аероплана. Зазвичай всі птанформи літаків групують на планформи повільного польоту (з прямокутними або овальними крилами) й швидкісні (із стрілоподібними або трикутними крилами).

Геометрія
Аеродинаміка